Риёль:

 Риёль (ум. 695[1] или 698) — епископ Реймсский (669/672—689).
 Риёль из Санлиса — епископ из Санлиса.